Борислав

 Борислав — мужское имя.
 Борислав — город во Львовской области Украины.
 Борислав — село в Плевенской области Болгарии.